Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Capfinances Rouen Métropole 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. Oktober 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Rouen